3 miejscowości w Polsce: 
 Gierałtowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Wieprz 
 Gierałtowice – wieś w woj. opolskim, w pow. kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Reńska Wieś 
 Gierałtowice – wieś w woj. śląskim, w pow. gliwickim, w gminie Gierałtowice

inne:
 Gierałtowice – stacja kolejowa w Gierałtowicach
 Gierałtowice – gmina Gierałtowice